Національний дивізіон Молдови 1999—2000 — 9-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул втретє поспіль здобув Зімбру.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Конструктурул (Кишинів) взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Молдови 1999—2000.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1999—2000
Молдова
Молдова